Fausto Comar – calciatore italiano
 Jean-Christophe Comar noto come Pitof – regista, sceneggiatore ed effettista francese
 Lucio Comar – pittore italiano